Jelecho puede referirse a:
 El nombre común de la planta Asplenium billotii;
 El nombre común de la planta Pteridium aquilinum.